

Patronyme 

 Graham Addley (né en 1963), homme politique provincial canadien.

Variante 

  (né en 1979), joueur américain de football américain.

Voir aussi